

Persone 
 Filippo De Ferrari – filatelico italiano
 Giovanni Andrea de Ferrari – pittore italiano (1598-1669)
 Gregorio De Ferrari – pittore italiano (Porto Maurizio, 1647 – Genova, 1726)
 Lorenzo De Ferrari – pittore italiano (Genova, 1680 circa – Genova, 1744)
 Luigi Raffaele De Ferrari – imprenditore, filantropo e politico italiano
 Maria Brignole Sale De Ferrari – Duchessa di Galliera (Genova, 1811 – Parigi, 1888)
 Orazio De Ferrari – pittore italiano (Voltri, 1606 – Genova, 1657)

Altro 
 De Ferrari – cognome italiano
 De Ferrari – famiglia nobile genovese
 De Ferrari – famiglia ligure di organari, attiva professionalmente in Corsica.
De Ferrari – metropolitana di Genova
 Piazza De Ferrari – piazza di Genova